Kratos ou Cratos (en grec ancien , ) peut désigner :
 Kratos, divinité grecque personnifiant le Pouvoir ;
 Kratos, personnage central de la série de jeux vidéo God of War ;
 l’Opération Kratos, une opération policière britannique créée 6 mois après les attentats du 11 septembre 2001 ;
 Kratos Defense & Security Solutions, une entreprise américaine du secteur de la défense.